Winlock ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert E. Winlock (1884–1950), US-amerikanischer Ägyptologe
 Joseph Winlock (1826–1875), US-amerikanischer Astronom